Пабянице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пабяницкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 5482 человека (на 2006 год).

Соседние гмины 
 Гмина Длутув
 Гмина Добронь
 Константынув-Лодзинский
 Гмина Лютомерск
 Лодзь
 Пабьянице
 Гмина Жгув
 Гмина Тушин
 Гмина Водзерады

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Лодзинского воеводства